El Movimiento Ciudadano para la Integración Centroamericana, más conocido por sus siglas MCIC, es un movimiento social y ciudadano que tiene por objetivo unir a los cinco países históricos que pertenecieron a la República Federal de Centroamérica de 1824 a 1839 (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica)  por medio de una iniciativa ciudadana. La iniciativa de idear un movimiento ciudadano empieza a tomar forma en 2013, dado el avance de la idea el MCIC nace el 12 de abril de 2014 en San Salvador, El Salvador, por iniciativa de un grupo de personas particulares, profesionales y universitarias dirigidas por Dennis Sosa, quien a la fecha es el Presidente del movimiento. 

El MCIC trabaja a través de los Consejos Estatales y Locales en los cinco países centroamericanos y en exterior, donde hay ciudadanos de alguno de los cinco países.

Consejos Estatales y Locales
Hasta la fecha ha logrado obtener 4 Consejos Estatales de los cinco países centroamericanos.

Los Consejos Estatales, Locales y del Exterior:

Guatemala: tiene un solo Consejo, el cual es el Estatal, ubicado en la Ciudad de Guatemala.
El Salvador: tiene el Consejo Estatal pero, además de esta están los Consejos Locales de Santa Tecla, Puerto de La Libertad, Mejicanos, San Juan Opico y el de La Universidad de El Salvador. Este es el país donde el MCIC tiene más miembros.
Honduras: Solo tiene el Consejo Estatal, ubicado en Tegucigalpa.
Nicaragua: Solo tiene el Estatal ubicado en Managua.
Consejo Exterior: Estos consejos son para los ciudadanos centroamericanos residentes en el exterior, actualmente solo existen 6 en Estados Unidos, los cuales están en Los Ángeles, Washington D.C, San Francisco, Houston, Dallas y Nueva York. Se espera que tenga pronto en España, Italia y Australia.

En el único país de los cinco estados históricos que no tiene un consejo es Costa Rica debido al poco interés que poseen sus ciudadanos en este asunto, sin embargo, se plantea la posible creación del Consejo Estatal de Costa Rica.

La Ruta
El MCIC está regido por una "Constitución Provisional", conocida como "La Ruta", donde exponen como deberá ser las bases del movimiento. Está conformada por 18 artículos en la que hace mención sobre, su formación interna o sea Gobierno del MCIC, las funciones de sus dirigentes y como funcionan los consejos, además de los símbolos que ha de usar el movimiento.

Símbolos del MCIC

En la Ruta, el MCIC, estipula en su artículo 16 El himno del MCIC será el glorioso himno de la República Federal de Centroamérica titulado “La Granadera”. Se usara la bandera federal de 1824, como la bandera oficial del MCIC. El himno del MCIC es “La Granadera”., además de estos el MCIC tiene dos escudos propio que tiene una cara y una corona, así lo describe La Ruta en el artículo 16:

El escudo tiene “cara” y “corona”, un frontal y un reverso como una moneda.

Símbolo de cara: Un círculo perfecto en dos tonos de oro, emulando el primer escudo de Las Provincias Unidas del Centro de América. Este contiene la leyenda MOVIMIENTO CIUDADANO PARA LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA. Le rodean dos laureles, el izquierdo significa nuestra intención de paz, el derecho victoria; le amarran en el inferior un moño con los colores federales. Le corona 5 estrellas de oro, una por cada Estado actual. En su centro en cuadriculo: Ambos azules son una combinación perfecta de los códigos de los tonos de azul y celeste de nuestras banderas actuales. El rojo superior es el rojo tico, el inferior en honor memorial a Los Altos, Chiapas y el Soconusco. El mapa es perfecto, contiene todo el territorio del CA-5, con sus islas e islotes. Los años “1821” y “2014” figuran a cada lado. Finalmente, un listón lleva las siglas “MCIC” en cobre sólido, como símbolo de permanencia.

Símbolo del reverso: Los elementos exteriores son los mismos, salvo los siguientes detalles: Contiene en el círculo de oro una leyenda en Latín que dice: “A CAELO USQUE AD CENTRUM A MARI USQUE AD MARE”, que significa “Desde el cielo al centro/corazón de la tierra de mar a mar”. En el centro lleva el símbolo popular del MCIC, que es la mano derecha en el aire como símbolo de unidad. Le baña espléndida luz a la palma de la mano.

Véase también
 Reunificación centroamericana
 República Federal de Centro América 
 Intentona de Barrios
 Representación Nacional de Centroamérica

Unionismo centroamericano